lepelmaker (ambacht), een ambacht
 lepelmaker (diamant), een diamant